Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Паула Каня і Катерина Сінякова.
Гарбінє Мугуруса і Карла Суарес Наварро виграли титул, у фіналі перемігши пару Канія і Сінякова з рахунком 6–2, 4–6, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Bank of the West Classic, парний розряд
2014